Clohars kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Clohars-Fouesnant, departementet Finistère i regionen Bretagne, 
 Clohars-Carnoët, departementet Finistère i regionen Bretagne,